Ambovombe steht für folgende Orte:

 Ambovombe (Distrikt), ein Distrikt in der Region Androy in Madagaskar
 Ambovombe (Stadt), eine Stadt in der Region Androy in Madagaskar